VES sau Ves poate fi:

 VES Sighișoara, companie producătoare de sobe și vase emailate
 Spišská Nová Ves
 Casas de Ves
 Balsa de Ves
 Districtul Spišská Nová Ves
 Villa de Ves